Sankt Katharina bezeichnet:

  eine der hl. Katharina geweihte Kirche, siehe Katharinenkirche
 Sankt Katharina in der Wiel, Ortsteil von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch
 Heilige Katharina
 St. Katharina, alle Artikel die mit „St. Katharina“ beginnen